Аллио́ () — французская фамилия. Известные носители:

 Аллио-Мари, Мишель (род. 1946) — французский государственный и политический деятель.
 Аллио, Рене (1924—1995) — французский театральный и кинорежиссёр, сценарист, продюсер, сценограф и художник.
 Аллио, Филипп (род. 1954) — французский автогонщик, пилот Формулы-1.